St. John’s IceCaps ist der Name folgender Franchises der American Hockey League:

 St. John’s IceCaps (2011–2015) (ab 2015 Manitoba Moose), Partner der Winnipeg Jets
 St. John’s IceCaps (2015–2017), 2015 gegründeter Nachfolger der Hamilton Bulldogs, Partner der Canadiens de Montréal